Bremer Schlüssel steht für:

 den Schlüssel auf dem Bremer Wappen
 die Bremer Hymne, die inoffizielle Landeshymne der Freien Hansestadt Bremen
 Bremer Schlüssel, eine Elbzollfregatte im 17./18. Jahrhundert
 ein Squash-Turnier der PSA World Tour in Deutschland